Балле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 120 км на північний схід від Нанта, 31 км на південний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2017 року Балле і Епіне-ле-Сегін було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Мен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 713,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Балле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Балле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн